Der er flere personer med navnet Keith Scott:

 Keith Scott (One Tree Hill) – Fiktiv person i TV-serien One Tree Hill
 Keith Scott (guitarist) – Canadisk guitarist